Berini ist der Familienname folgender Personen:

 Aymen Berini (* 1982), tunesischer Radrennfahrer
 Daniel Berini (* vor 2004), Schweizer Musicaldarsteller

Berini ist der Name folgender Ortschaften:
 Berini (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, in Rumänien